

Persone 
Giacomo Matteotti – politico e antifascista italiano
Giancarlo Matteotti – politico italiano, figlio di Giacomo
Gianmatteo Matteotti – giornalista e politico italiano, figlio di Giacomo

Altro

 Matteotti – cognome italiano
Brigate Matteotti – brigate partigiane del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria nella Resistenza italiana
Brigata GL-Matteotti – brigata partigiana della Resistenza italiana
Trofeo Matteotti – competizione ciclistica
Quartiere Matteotti – quartiere di Palermo

Pagine correlate 
Piazza Matteotti